Blanot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or
 Blanot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire